Георгий Третьяков: Третьяков, Георгий Михайлович (род. 1945) — актёр театра и кино.
 Третьяков, Георгий Фёдорович (1920 — ?) — советский рабочий-металлист в Ленинграде, Герой Социалистического Труда.